BCI steht für:

 Banco Comercial e de Investimentos, eine Bank in Mosambik
 Banco de Comércio e Indústria, eine Bank in Angola
 Barro Colorado Island, eine Insel im Gatunsee, einem Abschnitt des Panamakanals
 Bat Conservation International, eine der größten Non-Profit Fledermausschutzorganisationen
 Better Cotton Initiative, eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, die nachhaltige Produktion von Baumwolle zu fördern
 Bi-Caudatum-Index, eine Kennzahl in der Neuroanatomie (maximaler Abstand der Vorderhörner im Seitenventrikel geteilt durch den Abstand beider Caudatumteile)
 Brain-Computer Interface, eine Schnittstelle zwischen dem Gehirn und einem Computer
 British Columbia Investment Management Corporation, staatliches kanadisches Investmentunternehmen
 Broadcast Interference, durch Rundfunksender verursachte Störungen
 Bulk Current Injection, ein Messverfahren der Elektromagnetischen Verträglichkeit
 Blue Islands, eine Fluggesellschaft im Vereinigten Königreich (ICAO-Code)
 Belastungscoronarinsuffizienz, medizinisch-internistischer Ausdruck

BCI